Статистика осамдесет трећег фудбалског првенства у Мађарској које је одиграно 1984/85. године.

Преглед 
Играло је укупно шеснаест клубова, ФК Хонвед је освојио првенство, што му је овом клубу била осма титула првака Мађарске, испред ФК Ђера и ФК Фехервара. Из лиге су испали ФК Егер и ФК Сегед ЕОЛ.

Финална табела првенства 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Референце

Спољашње везе 
 Сезоне 1981-1996 IFFHS веза 

1984/85.
Сезона 1984/85. у мађарском фудбалу